Уи́льям Хи́ггинс () — имя и фамилия следующих персоналий:
  (1763—1825) — ирландский химик.
  (1867—1951) — американский политик, член Палаты представителей от штата Коннектикут (1933—1937).
 Хиггинс, Уильям, также известный как Александер Хиггинс и Сэнди Хиггинс (1869—?) — английский футболист, защитник.
  (1880—1943) — канадский юрист и политик, председатель Палаты собрания доминиона Ньюфаундленд (1918—1919), отец Гордона Хиггинса.
  (1884—1949) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1945—1990) — начальник Наблюдательной группы в Ливане Организации по наблюдению за соблюдением перемирия ООН, похищенный в 1988 году и позднее убитый.
 Хиггинс, Уильям (1945—2019) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, работающий в порноиндустрии.